Lödel ist der Familienname von

 Adi Lödel (1937–1955), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heinrich Lödel (1798–1861), deutscher Holzschneider und Kupferstecher
 Karl Eduard von Lödel (1848–1924), deutscher Reichsgerichtsrat